A Excelsa Ordem do Elefante Branco é uma ordem honorífica da Tailândia, criada em 1861 pelo então rei do Sião Rama IV. A ordem é concedida por decreto real, em oito classes.

Classes da Ordem do Elefante Branco 
  Cavaleiro Grande Colar (Classe especial)
 Tailandês: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (má-hăa bpon maa pon cháang-pèuak)
 Abreviatura: ม.ป.ช.
  Cavaleiro Grã-Cruz (1.ª classe)
 Tailandês: ประถมาภรณ์ช้างเผือก (bprà-tà-măa-pon cháang-pèuak)
 Abreviatura: ป.ช.
  Cavaleiro Comandante (2.ª classe)
 Tailandês: ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (tá-wee dtì yaa pon cháang-pèuak)
 Abreviatura: ท.ช.
  Comandante (3.ª classe)
 Tailandês: ตริตาภรณ์ช้างเผือก (dtrì dtaa pon cháang-pèuak)
 Abreviatura: ต.ช.
  Companheiro (4.ª classe)
 Tailandês: จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (jat-dtoo rá-tăa-pon cháang-pèuak)
 Abreviatura: จ.ช.
  Membro (5.ª classe)
 Tailandês: เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (ben-jà maa pon cháang-pèuak)
 Abreviatura: บ.ช.
  Medalha de Ouro (6.ª classe)
 Tailandês: เหรียญทองช้างเผือก (rĭan tong cháang-pèuak)
 Abreviatura: ร.ท.ช.
  Medalha de Prata (7.ª classe)
 Tailandês: เหรียญเงินช้างเผือก (rĭan ngern cháang-pèuak)
 Abreviatura: ร.ง.ช.

Agraciados 
 Manuel de Azevedo Gomes
 António de Oliveira Salazar
 Samuel Robinson, 1923.

Ligações externas 
 

Ordens honoríficas da Tailândia
Prêmios estabelecidos em 1861